Парамонов, Парамонів — російське та українське прізвище, яке походить від імені Парамон.

Відомі носії:
 Парамонов Андрій Федорович (1969) — український краєзнавець і журналіст
 Парамонов Вадим Миколайович (1991) — український футболіст
 Парамонов Володимир Микитович (1929) — український радянський партійний діяч, депутат Верховної ради УРСР 10-11-го скликань
 Парамонов Михайло Сергійович (1982) — російський хокеїст
 Парамонов Сергій Володимирович (1945) — радянський фехтувальник на шпагах, олімпійський призер
 Парамонов Сергій Якович (1894—1967) — український і австралійський ентомолог і палеонтолог

Див. також 
 Парамоново  — село в Росії
Прізвища